Pohl henviser til bland andre:

 Carl Ferdinand Pohl
 Frederik Pohl
 Oswald Pohl
 Sabine Bergmann-Pohl
 Richard Pohl (1826–1896) – tysk musikkritiker, forfatter, digter og komponist